Lhotka (einer der häufigsten Ortsnamen in Tschechien) heißen:

 Lhotka u Hořovic, Gemeinde im Okres Beroun
 Lhotka u Frýdku-Místku, Gemeinde im Okres Frýdek-Místek
 Lhotka u Mrákotína, Gemeinde im Okres Jihlava
 Lhotka nad Labem, Gemeinde im Okres Litoměřice
 Lhotka u Mělníka, Gemeinde im Okres Mělník
 Lhotka u Litultovic, Gemeinde im Okres Opava
 Lhotka u Přerova, Gemeinde im Okres Přerov
 Lhotka u Radnic, Gemeinde im Okres Rokycany
 Lhotka u Žďáru nad Sázavou, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
Ortsteile:
 Lhotka (Bílovec), Ortsteil von Bílovec, Okres Nový Jičín
 Lhotka (Klášterec) (deutsch Freiung), Ortsteil von Klášterec nad Orlicí, Okres Ústí nad Orlicí
 Lhotka (Kostelany), Ortsteil von Kostelany, Okres Kroměříž
 Lhotka (Olešnice), Ortsteil von Olešnice, Okres České Budějovice
 Lhotka (Prag), Stadtteil von Praha (Prag)
 Lhotka (Ruda), Ortsteil von  Ruda, Okres Žďár nad Sázavou
 Lhotka nad Bečvou, Ortsteil von Lešná, Okres Vsetín
 Lhotka u Berouna, Ortsteil von Chyňava, Okres Beroun
 Lhotka u Ostravy, Stadtteil von Ostrava
 Žlebská Lhotka, Ortsteil von Žlebské Chvalovice, Okres Chrudim

sowie:
 Lhotka (Ovčáry), Wüstung in der Gemeinde Ovčáry
 Lhotka (Rychnov nad Kněžnou), ein erloschener Ort in der heutigen Gemeinde Synkov-Slemeno
 Blatníkovská Lhotka, Wüstung in der Gemeinde Rybitví

Lhotka ist der Name folgender Personen:

 Fran Lhotka (1883–1962), jugoslawischer Komponist
 Ivo Lhotka-Kalinski (1913–1987), jugoslawischer Komponist
 Stefan Lhotka (1884–1938), ungarischer Filmarchitekt und Kunsthochschullehrer

Siehe auch:
 Lotka
 Lhota
 Lhotky